Le tournoi de tennis de Newport est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 11 au .

Lori McNeil remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Potter, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosalyn Fairbank et Barbara Potter.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Newport
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Newport
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en juillet 1988